Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Не́вский округ в Невском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 26 января 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6697.

Описание 
«Флаг муниципального образования муниципальный округ Невский округ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования муниципальный округ Невский округ в красном, синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) мурованном поле с лазоревой (синей, голубой) волнистой оконечностью, тонко окаймлённой серебром, поверх всего — золотой возникающий архиерейский посох, украшенный червлёными самоцветами, с навершием наподобие двух сообращённых голов змей с червлёными глазами и веерообразным листом между ними, увенчанным прямым равноконечным крестом, сопровождаемый вверху серебряным трилистником; всё окружено золотым дубовым круглым венком, положенным поверх посоха».

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ Невский округ, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Дубовый венок — напоминание о деревнях XVII века, располагавшихся на правом берегу Невы — Дубок и Круглая (Круглово).

Навершие архиерейского посоха напоминает о находившейся на территории муниципального образования, основанной летом 1820 года Малой Архиерейской слободы.

Знаком епископского достоинства является жезл. Жезл даётся архиерею при рукоположении, как символ власти и заботы о вверенном ему словесном стаде. В верхней части жезла изображается змея с двумя головами, как символ мудрости, а между ними — крест. Этот крест на жезле означает, что архиерей пасет стадо своё во имя и славу Христову. Изогнутые змеи на архиерейском посохе появились в России со времен патриарха Никона в подражание Византии.

Змеи в геральдике — традиционный символ мудрости.

Серебряный трилистник — символ Троицы — каменный собор Святой Троицы. На территории муниципального образования ныне расположены три церкви.

Муровка символизирует кирпичный завод бургомистра Шанцева — первое производство известное на территории Санкт-Петербурга (XVII век), в дальнейшем, в XVIII веке, принадлежавшее Александро-Невскому монастырю.

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, верность, прочность. Солнечный свет.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, благородства, праздника, красоты, солнца и тепла. Символизирует также мужество храбрость, неустрашимость. В древнерусской традиции красный означало красивый. Напоминание о первом известном промышленном заведении на территории современного Санкт-Петербурга — кирпичном производстве, существовавшем здесь начиная с XVII века.

Синий цвет (лазурь) — честь, верность, искренность, безупречность. Синяя волнистая полоса, тонко окаймлённая серебром — напоминание о названии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга и его расположении на правом берегу реки Невы.

Примечания